Convoy (englisch für Konvoi) steht für:

Film und Fernsehen
 Convoy (1927), US-amerikanischer Stummfilm von Joseph Boyle
 Convoy (1940), britischer Spielfilm von Pen Tennyson
 Convoy (1978), US-amerikanischer Spielfilm von Sam Peckinpah
 Convoy (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie der NBC (1965)

Musik
 Convoy, US-amerikanische Rockband, Vorläufer von Louis XIV (Band)
 Convoy (Lied), Country-Lied von C. W. McCall aus dem Jahr 1975

Orte
 Convoy (County Donegal), Ort in Irland
 Convoy (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten

Sonstiges:
 LDV Convoy, Kleintransporter von LDV Limited